För romerska städer med namnet Laodicea, se istället den grekiska namnformen Laodikeia.

Laodicea är ett släkte av nässeldjur. Laodicea ingår i familjen Laodiceidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Laodicea